l

Biologia 
 HGB – proteina presente nei globuli rossi del sangue dei vertebrati

Mineralogia 
 Hgb – abbreviazione del gruppo dell'högbomite

Note